

Населені пункти та їхні частини
 Теофілюв — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Теофілюв — село в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Теофілюв — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Теофілюв — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Теофілюв — частина села Нова Кремпа в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Теофілюв — частина села Воля-Дуцька в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Теофілюв — частина села Ґрушевня в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Теофілюв — лісова осада в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки